Xã Hòa Long (Bà Rịa-Vũng Tàu), thị xã Bà Rịa, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
Xã Hòa Long (Đồng Tháp), huyện Lai Vung, provincie Đồng Tháp
Xã Hòa Long (Bắc Ninh), stad Bắc Ninh, provincie Bắc Ninh
 Thị xã Hòa Long (Cát Lâm) provincie Cát Lâm.